Luna rossa puede referirse a :
 Luna rossa, película italiana de 1951.
 Luna rossa, película italiana de 1998.
 Luna rossa, película italiana de 2001.